Capote kan have flere betydninger:

 Capote (kappe) – en tyrefægter-kappe
 Capote (film) – om forfatteren Truman Capote
 Truman Capote – amerikansk forfatter